Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2017 war die 26. Austragung der Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 9. bis 14. Dezember 2017 in der al-Attiya Sports Arena des al-Arabi Sports Club in Doha statt. Die katarische Hauptstadt war zum achten Mal in Folge Austragungsort der 9-Ball-WM.

Weltmeister wurde der Philippiner Carlo Biado, der im Finale seinen Landsmann Roland Garcia mit 13:5 besiegte. Den dritten Platz belegten der Taiwaner Wu Kun-lin und der Albaner Eklent Kaçi. Titelverteidiger war der Österreicher Albin Ouschan, der im Achtelfinale gegen Wu Kun-lin ausschied. Der Weltranglistenerste Chang Jung-Lin unterlag in der Runde der letzten 64 dem Kanadier John Morra.

Modus und Qualifikation 
An dem Turnier nehmen 128 Spieler teil. 24 Spieler qualifizierten sich über die Weltrangliste. Insgesamt 92 Startplätze wurden gemäß einer Quote von den Kontinental- beziehungsweise Regionalverbänden sowie dem gastgebenden katarischen Verband und von den Sponsoren vergeben. Vom 5. bis 7. Dezember 2017 fand ein Qualifikationsturnier statt, bei dem 96 Teilnehmer in drei K.-o.-Wettbewerben die übrigen 12 Startplätze ausspielten.

Beim Hauptturnier wurden die 128 Teilnehmer zunächst in 16 Gruppen à 8 Spieler eingeteilt, in denen sie vom 9. bis 11. Dezember im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. Vier Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die vom 12. bis 14. Dezember stattfand und im K.-o.-System ausgespielt wurde. Gespielt wurde mit Wechselbreak.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde gegenüber dem Vorjahr leicht gesenkt.

Turnierplan

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Gruppe 10

Gruppe 11

Gruppe 12

Gruppe 13

Gruppe 14

Gruppe 15

Gruppe 16

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2017 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

2017
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in Doha